Die PTT Pattaya Open 2009 waren ein Damen-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2009 und fand zeitgleich mit dem Open GDF Suez 2009 in Paris vom 7. Februar bis zum 15. Februar 2009 statt.

Titelverteidigerinnen waren Agnieszka Radwańska im Einzel und die Paarung Yung-Jan Chan und Chia-Jung Chuang im Doppel. Gewonnen hat die Einzelkonkurrenz Wera Swonarjowa, im Doppel siegte die Paarung Jaroslawa Schwedowa und Tamarine Tanasugarn.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Pattaya